Osoby o tym nazwisku:
 Cathy Tyson – angielska aktorka
 Cicely Tyson – amerykańska aktorka
 Joseph Tyson – rzymskokatolicki biskup
 Laura Tyson – amerykańska ekonomistka
 Mike Tyson – amerykański bokser
 Ndeye Ndiaye Tyson – senegalska polityk i promotorka wrestlingu
 Neil deGrasse Tyson – amerykański astrofizyk, pisarz popularnonaukowy
 Richard Tyson – amerykański aktor, reżyser i producent filmowy

Osoby o tym imieniu:
 Tyson Beckford – amerykański model, aktor i producent filmowy
 Tyson Chandler – amerykański koszykarz
 Tyson Fury – brytyjski pięściarz
 Tyson Gay – amerykański lekkoatleta
 Tyson Herberger – amerykański rabin
 Tyson Kidd (właśc. Theodore James Wilson) – kanadyjski wrestler
 Tyson Williams – nowozelandzki wioślarz

Inne:
 (13123) Tyson – planetoida z pasa głównego asteroid